Aéroport de Téhéran peut faire référence à :

 aéroport international Imam Khomeini, le principal et plus moderne des deux ;
 aéroport international Mehrabad, l'ancien aéroport international mais qui est toujours en activité.

Téhéran
Téhéran